Бара́ны:

 Бараны — род парнокопытных животных.

Топонимы

Белоруссия 
 Бараны  — деревня,  Озятский сельсовет, Жабинковский район, Брестская область.
 Бараны  — деревня,  Яглевичский сельсовет, Ивацевичский район, Брестская область.
 Бараны  — деревня,  Обрубский сельсовет, Глубокский район, Витебская область.
 Бараны  — деревня,  Узречский сельсовет, Глубокский район, Витебская область.

Россия 
 Бараны — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Бараны — деревня в Островском районе Псковской области.
 Бараны — деревня в Красногорском районе Удмуртии.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Бараны — пещера в Крыму.

Другое 
 «Бараны» — кинофильм режиссёра Гримура Хаконарсона, вышедший на экраны в 2015 году.

См. также 
 Бараньи лбы — форма рельефа.